Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1983 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Pam Shriver et Jo Durie.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1983
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en août 1983
Tennis en septembre 1983